Сан Фелипе има више значења:

 Сан Фелипе
 Сан Фелипе, Вињедос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Фелипе, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Фелипе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Фелипе, Агрикола (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Фелипе, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Фелипе (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Фелипе (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Фелипе (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Фелипе (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Фелипе (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Фелипе (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Фелипе (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Фелипе (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Фелипе (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Фелипе, Ранчо Вијехо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Фелипе (Сакраменто), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Фелипе (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Фелипе (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Фелипе, Сан Фелипе де Пурсељ (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Фелипе (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Фелипе (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Фелипе (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе, Фраксион Монсерат (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Фелипе (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Фелипе (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Фелипе (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Фелипе (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Фелипе (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Фелипе (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Фелипе, Ла Амапола (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Фелипе (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Фелипе (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Фелипе (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Фелипе (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе, Ел Чилариљо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Сан Фелипе (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе (Сан Фелипе, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе, Ла Естасион (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Фелипе (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Фелипе (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Фелипе (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Фелипе, Ла Провиденсија (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Фелипе (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Фелипе (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Фелипе (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Фелипе (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Фелипе (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Фелипе (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Фелипе (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Фелипе (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Фелипе (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Фелипе (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Фелипе (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Фелипе (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Фелипе, Лос Пинос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Фелипе (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Фелипе (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фелипе (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фелипе, Манзаниљо (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фелипе (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фелипе (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фелипе (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Фелипе (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Фелипе (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Фелипе, Сантијаго Мескититлан Барио 6. (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Фелипе (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Фелипе (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Фелипе (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Фелипе (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Фелипе (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Фелипе (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Фелипе (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Фелипе, Сан Педро (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Фелипе, Емпаке (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Фелипе (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Фелипе (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Фелипе, Куатро Серос (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Фелипе (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Фелипе (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Фелипе (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе, Елда дел Анхел (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе, Абрам Ибара (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе, Ел Ранчито (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе, Сан Фелипе де лос Мартинез (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фелипе (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Дзилам Гонзалез), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Кантунил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе, Привада (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе, Ранчо Нуево (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Општина Сан Фелипе (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Сан Фелипе, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Тадзиу), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Текал де Венегас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Теком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Телчак Пуерто), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Тепакан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Тинум), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Тисмевак), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе (Јаскукул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Фелипе, Ектор Гарсија (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Фелипе (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Фелипе, Потреро де ла Мула (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Фелипе (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику